Rangfunktionen (englisch ranking functions) werden in den folgenden Bereichen verwendet
 in der Informatik, siehe Rangfunktion (Informatik)
 in der Wahrscheinlichkeitstheorie, siehe Rangfunktion (Wahrscheinlichkeitstheorie)